Со́лкин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Солкин, Семён Алексеевич (1925—1987) — капитан теплохода, Герой Социалистического Труда.